Sweden Cup 1984  spelades i Göteborg och Karlstad i Sverige under perioden 9-12 april 1984, och vanns av Tjeckoslovakien före Sovjet och Sverige.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1984
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeyturneringar
Ishockeysäsongen 1983/1984
Internationella sportevenemang i Göteborg
Göteborg under 1980-talet
Sportevenemang i Karlstad